Суперкубок Литви з футболу 2023 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2023 року між чемпіоном і володарем кубка Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс) та віце-чемпіоном Литви клубом Кауно Жальгіріс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2023
Литва
2023 у литовському спорті